Nelson Alfonso Egüed - Pinty - (La Habana, 14 de abril de 1965). Artista Plástico. Pintor, Diseñador, Ceramista y Fotógrafo.

Vive entre La Habana y Madrid. 

Toda su vida ha estado vinculada con las Artes Visuales y los Puros. 

Su constante trabajo en ambos sectores ha hecho que sea afamado en el sector del bellas artes y diseño, mientras que por otra es reconocido en el campo de los Tabacos Premium. Hecho que hace de su persona una singular combinación de profesiones que va desde los más artesanal como lo es el tabaco hasta los más sofisticado con sus finos diseños.

Su padre, Nelson Alfonso Restano, de ascendencia española por la parte paterna, e italiana por la materna.

Su madre, Olga Egüed Tuma, hija de libaneses.

Graduado del Instituto Superior de Diseño Gráfico y Comunicación Visual de la Universidad de La Habana.

Es miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), y 

de la Association Internationale des Arts Plastiques (UNESCO).

1971: A los seis años de edad, viaja con sus padres a Estocolmo (Suecia), donde permanecerá casi 8 años, adquiriendo su formación primaria en este país.

1978: Retornó a Cuba, donde continúa sus estudios secundarios.

1980: Ingresó en el Preuniversitario del Vedado «Saúl Delgado». En 1983 terminó el bachillerato y e ingresó en el Instituto Politécnico de Diseño Industrial, donde estudió durante dos años.

1984: Desarrolla una colección de 5 libros para recortar y armar de coches antiguos que se publica en varios idiomas.

1985: Estudió durante 5 años en la Universidad de La Habana, en el Instituto Superior de Diseño Industrial donde recibirá clases magistrales de artistas y comunicadores cubanos y extranjeros.

1986: Recibió un premio en la London Toy Fair por su colección de libros para construir coches antiguos.

1987: Realiza trabajos de diseños para la Editorial en Lenguas Extranjeras José Martí.

1988: Conoció a su actual esposa y musa, Alicia Johanna.

1989: Realiza importantes ensayos fotográficos sobre temas de La Habana y de las culturas afrocubanas, las cuales se exhiben en más de una veintena de países.

1990: Nace su primer hijo Nelson Eduardo, y tras 5 años de estudios universitarios culmina en el Instituto Superior de Diseño Industrial la especialidad de Diseño gráfico y Comunicación visual.

1991: Trabaja durante dos años en el Centro de Estudios Martianos.

1992: Realiza al óleo la serie de pinturas Oscura Realidad.

1993: Ingresa en la Unión Nacional del Artistas y Escritores de Cuba y forma parte de la Association Internationale des Arts Plastique de la UNESCO.

1994: Viaja con frecuencia a varios países para exhibir su obra plástica.

1995: Premio Nacional de Fotografía (Cuba), por su obra Retratos Dominicanos.

1996: Realiza una profunda investigación de la historia del tabaco cubano, que le toma más de 4 ininterrumpidos años.

1999: Comienza a hacer diseños para las principales marcas de puros de Cuba.

2000: Publica el multimedia Puros Habanos en cuatro idiomas, premiada al siguiente año por Habanos S. A. como la mejor publicación multimedia de puros cubanos.

2001: Se traslada con su esposa e hijo a Madrid, España.

2002: Dirige la agencia española de publicidad y comunicación «Golden Age», encargada de la imagen y creatividad de las marcas de tabacos más importantes del mundo.

2003: En el mes de noviembre nace su segundo hijo Fabio.

2004: Ejecuta trabajos de campañas publicitarias para las principales multinacionales del sector del Tabaco.

2005: Realiza diseños gráficos e industriales relacionados con el arte de fumar, y diseñando los productos de lujo de marcas como Cohiba, Montecrsito, Partagás, Romeo & Julieta, H. Upmann, Hoyo de Monterrey, entre otras.

2006: La agencia publicitaria que dirige «Golden Age», se convierte en la empresa de diseño relacionado con el tabaco más especializada del mundo en ese sector, y es la agencia que delega Habanos S.A. para la imagen de sus productos para todo el mundo.

2007: Funda un taller de porcelana fina en China para la producción de su propios diseños.

2008: Continúa con su obra de investigación para su inédito libro del tabaco cubano, y simultáneamente realizando diseños para diferentes multinacionales de
tabaco.

2009: Publica con sus más de 10,000 fotografías de Tabaco el mayor banco de foto del mundo acerca de los puros Habanos.

2010: Diseña la marca de puros más lujosa del mundo, "Behike" de la línea Cohiba para la empresa Habanos S.A. Continúa con el proyecto de marcas de puros Atabey, Byron y Bandolero.

2011: Los novedosos diseños de envases y productos que realiza a la empresa Habanos S.A. para el sector internacional del Duty Free obtienen el Primer Premio en TFWA de la Feria de Cannes, Francia durante 4 años consecutivos. (Años 2007, 2008, 2009 y 2010).

2012: Diseña la marca de Habanos S.A. "Vegueros", lanzada para todo el mundo en el Festival de Habano de ese mismo año.

2013: Continúa trabajando en el diseño, imagen global y el marketing de los
productos de la empresa Habanos S.A. para todo el mundo en los diferentes medios de comunicación.

Exposiciones personales 

  Museo del M.A.R., Cádiz, España, 1994
  Forum de la FNAC, Grenoble, Francia, 1992
  Galería NESLE, París, Francia, 1992
  Fototeca de Cuba, La Habana, Cuba, 1992
  Sala Revilla, Ayuntamiento de Valladolid, España, 1991
  Forum de la FNAC, Strasbourg, Francia, 1991

Exposiciones colectivas 
  XV Bienal de Arte, Santo Domingo, República Dominicana, 1995
  La Realidad Expectante, Sala Acosta, Coyoacán, México, 1995
  Casa Américas, Madrid, España, 1994
  Centro Cultural Latinoamericano, Münich, Alemania, 1994
  Galería J.P. Contreras, Mérida, México, 1994
  Pinos Nuevos, Pabellón Cuba, La Habana, Cuba, 1994
  Galería Juan David, La Habana, Cuba, 1994
  Museo de Ceuta, Ceuta, España, 1994
  Salón 13 de Marzo, Galería L, La Habana, Cuba, 1993
  10 Artisti Cubani, Oratorio di S. Ambriogio, Milano, Italia, 1993
  Salón de Pintura de Pequeño Formato, Galería L, La Habana, Cuba, 1993
  Ateneo de Fotografía, México D.F., México, 1992
  Fototeca de Cuba, La Habana, Cuba, 1992
  Alianza Francesa, Puerto Plata, República Dominicana, 1992
  Arte Cubano Contemporáneo, Cascina, Florencia, Pistoia, Lucca, Italia, 1992
  Sociedad Moderna de Arte Fotográfico (NGBK), Berlín, Alemania, 1992
  Taller Internacional, 4.ª. Bienal de La Habana, Cuba, 1991
  Arte Contemporáneo Cubano, Copenhague, Dinamarca, 1991
  1era. Bienal Internacional Aqüeducte 90, Cataluña, España, 1990
  Instituto Superior de Diseño Industrial, La Habana, Cuba, 1989

Obras en colección 

Sus principales colecciones se encuentran expuestas en:
 Archivio Fotográfico Toscano, Italia..
 Fototeca de Cuba, La Habana, Cuba.
 Colección Shultz, Alemania.
 Colecciones privadas en República Dominicana, Inglaterra, USA, etc

Referencias

Nacidos en La Habana
Pintores de Cuba del siglo XX
Fotógrafos de Cuba